Die Korea Open 2018 im Badminton fanden vom 25. bis zum 30. September 2018 im SK Handball Stadium (Olympic Gymnasium 2) in Seoul statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (2. Runde)
 Kento Momota (Viertelfinale)
 Son Wan-ho (2. Runde)
 Chou Tien-chen (Champion)
 Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
 Kenta Nishimoto (Halbfinale)
 Anthony Ginting (Viertelfinale)
 Tommy Sugiarto (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Halbfinale)
 Ratchanok Intanon (2. Runde)
 Nozomi Okuhara (Champion)
 Sung Ji-hyun (Halbfinale)
 Saina Nehwal (Viertelfinale)
 Zhang Beiwen (Finale)
 Sayaka Takahashi (Viertelfinale)
 Gao Fangjie (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (2. Runde)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (zurückgezogen)
 Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
 Takuto Inoue / Yuki Kaneko (Viertelfinale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (2. Runde)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (2. Runde)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Finale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champions)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (zurückgezogen)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Halbfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (1. Runde)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
 Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (2. Runde)
 Du Yue / Li Yinhui (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (1. Runde)
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (Finale)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja  (Viertelfinale)
 He Jiting / Du Yue (Champions)
 Wang Chi-lin / Lee Chia-hsin (2. Runde)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Viertelfinale)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badmintonwettbewerb in Seoul
Badminton 2018